

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Classifica marcatori 
6 reti
  Olivier Giroud (2 rigori)

5 reti
  Cenk Tosun

4 reti
  Sokol Çikalleshi (1 rigore)

3 reti

  Kingsley Coman
  Antoine Griezmann

  Kylian Mbappé
  Birkir Bjarnason

  Kolbeinn Sigþórsson
  Kaan Ayhan

2 reti

  Bekim Balaj
  Rey Manaj
  Cristian Martínez

  Wissam Ben Yedder
  Raphaël Varane
  Gylfi Sigurðsson

  Ragnar Sigurðsson
  Enes Ünal (1 rigore)

1 rete

  Amir Abrashi
  Keidi Bare
  Kastriot Dermaku
  Elseid Hysaj
  Ylber Ramadani
  Odise Roshi
  Armando Sadiku
  Lorenc Trashi
  Marc Vales
  Jonathan Ikoné
  Clément Lenglet

  Florian Thauvin
  Corentin Tolisso
  Samuel Umtiti
  Kurt Zouma
  Jón Daði Böðvarsson
  Jóhann Berg Guðmundsson
  Viðar Örn Kjartansson
  Arnór Sigurðsson
  Vladimir Ambros
  Igor Armaș
  Nicolae Milinceanu

  Vadim Rață
  Hakan Çalhanoğlu
  Hasan Ali Kaldırım
  Dorukhan Toköz
  Ozan Tufan
  Deniz Türüç
  Cengiz Ünder
  Yusuf Yazıcı
  Burak Yılmaz

 Q